Пряхина — женская форма фамилии .
 Пряхина, Алевтина Викторовна (род. 1972) — советская гимнастка.
 Пряхина, Зоя Кузьминична (1927—1994) — советский школьный учитель, Герой Социалистического Труда (1978).
 Пряхина, Ольга Донатовна (род. 1951) — советский и российский физик-математик, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Пряхина, Светлана Анатольевна (род. 1970) — советская и российская гандболистка, заслуженный мастер спорта СССР.
 Пряхина, Софья Ивановна (род. 1941) — советский и российский метеоролог, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.